Sonata per pianoforte n. 18 di Ludwig van Beethoven
 Sonata per pianoforte n. 18 di Wolfgang Amadeus Mozart